Dubbelmacka kan syfta på:
 Dubbelmacka – två sammanslagna brödskivor med pålägg emellan, se Dubbelsmörgås
 Dubbelmacka – en variant av gruppsex

Se även
Sandwich